Leffingwell est un patronyme porté notamment par :

  (1845-1916), physicien américain ; 
 Albert Leffingwell (1895-1946), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 William Henry Leffingwell (1876-1934), théoricien américain du management.

Homonymie de patronyme